Karlspitze (auch Karlspitz) ist der Name mehrerer Berge:

 Leutascher Dreitorspitze, auch Karlspitze () im Wettersteingebirge (Tirol/Bayern)
 Vordere und Hintere Karlspitze () im Kaisergebirge (Tirol), siehe Karlspitzen
 Karlspitz () in den Schladminger Tauern (Steiermark)
 Karlspitze  () in der Erlspitzgruppe im Karwendel (Tirol)
 Karlspitze (Wölzer Tauern) () in den Wölzer Tauern (Steiermark)